Джон Нэш:
 Нэш, Джон (1752—1835) — британский архитектор.
 Нэш, Джон (1893—1977) — английский художник, иллюстратор и график.
 Нэш, Джон Форбс (1928—2015) — американский математик, лауреат Нобелевской премии по экономике.
 Нэш, Джонни (1940—2020) — американский певец и сочинитель песен.
  (род. 1949) — британский бизнесмен, барон.